Ode ou ODE est un nom commun, un nom propre ou un sigle, qui peut désigner :

Art 
 Une ode, un poème ; plusieurs poèmes et recueils portent ce titre :
 Odes d'Horace ;
 Odes de Salomon, anonymes ;
 « Ode à un rossignol » de John Keats ;
 Odes et Ballades de Victor Hugo.
 Ode, ballet de Nicolas Nabokov et Léonide Massine (Ballets russes, 1928) ;
 Ode, œuvre pour orchestre d'Igor Stravinsky (1943);
 Odes, album d'Irène Papas et Vangelis, sorti en 1979 ;
 Ode, album en trio du pianiste de jazz américain Brad Mehldau (2012).
 Ode, jeu vidéo sorti en 2017.

Prénom et Nom 
Ode est un prénom français, utilisé également comme nom de famille. On note les variantes féminines Odélia, Odélie, Odeline, Odète et . Au masculin, on trouve Odelin et Odet.

Ode est fêtée le 23 octobre et Odette le 20 avril.

Personnes portant ce prénom 
 Ode Bertrand (1930-), peintre français.

Personnes portant ce nom de famille 
 Erik Ode (1910-1983), acteur, réalisateur et scénariste allemand.

Religion

Liturgie 
 L'ode est, dans la liturgie des Églises d'Orient – Églises orthodoxes et Églises catholiques de rite byzantin – un texte composé dans l'esprit des psaumes ou d'autres écrits bibliques et mis en musique.

Sainte 
 Ode, servante chrétienne martyrisée en 362, vénérée à Saint-Ouen-les-Parey, canton de Bulgnéville; autrefois fêtée le  dans l'ancienne liturgie du diocèse de Toul. 
 Ode  (+ 634), veuve du duc d'Aquitaine, vénérée à Amay, dans le diocèse de Liège, célébrée aussi à Huy en Belgique ; fêtée le 23 octobre.
 Ode de Brabant, sainte d'Écosse, ermite (+ 726), vénérée en Brabant et Flandre

Toponyme 
 Sainte-Ode, ville et commune de Belgique.

Sigle 
 ODE, l'' ;
 ODE''', .

Références 

Homonymie de titre

de:ODE
it:ODE
pt:ODE